Серге́й Васи́льевич Петре́нко:
 Петренко, Сергей Васильевич (псевдоним Лунёв; 1890—1937) — советский военный атташе, комбриг.
 Петренко, Сергей Васильевич (род. 1969) — депутат ГД второго созыва.